Ciència de la geotèrmia disciplina acadèmica dins la geologia
 El gradient geotèrmic (en anglès: geothermal gradient) i els fluxs associats des de l'interior de la Terra

Tecnologia renovable 
 Aixoplugar dins la Terra (en anglès:Earth sheltering), construir un edifici en una banda aturonada de la Terra per reduir la necessitat de calefacció i refrigeració.
 Tubs de refredament de la Terra (Earth cooling tubes), usar la temperatura ambiental de la Terra per refredar i deshumidificar l'aire
 Dessalinització geotèrmica, (Geothermal desalination) produir aigua dessalinitzada amb energiageotèrmica
 Escalfament geotèrmic (Geothermal heating), mètode d'escalfar i refrigerar edificis mitjançant energia geotèrmica
 Energia geotèrmica, (Geothermal power) generació d'energia elèctrica amb fonts naturals d'energia de l'interior de la Terra.
 Bomba de calor geotèrmica, (Geothermal heat pump) un mecanisme per exclafar o refredar fent servir la Terra com a reservori d'energia
 Energia de pedres calentes (Hot dry rock geothermal energy), escalfar aigua en pedres calentes profundes